«Lara Fabian» — название двух альбомов певицы Лары Фабиан:
 франкоязычный альбом 1991 года.
 англоязычный альбом 2000 года.